Таймазов — осетинская фамилия. Известные носители:
 Таймазов, Артур Борисович (род. 1979) — российский и узбекистанский борец вольного стиля, олимпийский чемпион 2004 года, лишён золотых олимпийских медалей 2008 и 2012 годов за применение допинга; депутат Государственной думы России.
 Таймазов, Владимир Александрович (1949—2022) — ректор Санкт-Петербургского государственного университета физической культуры.
 Таймазов, Муса Изамутдинович (род. 1984) — российский легкоатлет, чемпион Паралимпиады-2020 в Токио.
 Таймазов, Тимур Борисович (род. 1970) — советский и украинский тяжелоатлет, олимпийский чемпион 1996 года, брат Артура Таймазова.

 Таймазова, Мадина Андреевна (род. 1999) — российская дзюдоистка.